Hackethal ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hackethal (* 1971), deutscher Professor für Finanzen und Dekan der Goethe Business School
 Christoph Hackethal (1899–1942), deutscher katholischer Pfarrer und Gegner des NS-Regimes
 Eberhard Hackethal (1939–1985). deutscher Historiker 
 Franz Hackethal (1891–1966), deutscher Beamter und Regierungspräsident Münster
 Joachim Hackethal (1924–2003), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Julius Hackethal (1921–1997), deutscher Chirurg und Autor
 Karl Hackethal (1901–1990), deutscher Politiker (CDU)
 Karl H. Hackethal, siehe Julius Hackethal
 Louis Hackethal (1837–1911), deutscher Erfinder im Fernsprechwesen
 Theophil Hackethal (1883–1959), deutscher Mediziner